Gaucho désigne notamment :

Divers 
Gaucho est le nom donné aux gardiens de troupeaux en Argentine, Uruguay, Paraguay, dans le sud du Brésil, le sud du Chili, et le sud-est bolivien.
 nom donné au Brésil aux habitants de l'État du Rio Grande do Sul.
surnom donné aux argentins
 Le Gaucho est un insecticide qui a été l'objet de plusieurs polémiques.
 Les gauchos sont des passereaux d'Amérique du sud, de la famille des Tyrannidae.
 Les Gauchos sont le club sportif de l'Université de Californie à Santa Barbara.
 , exercices militaires américano-argentins.

Politique 
 Un gaucho, ou gauchiste, est un sympathisant du gauchisme.

Pseudonyme 

 Gaúcho (1972-), footballeur brésilien.
 Éder Gaúcho (1977-), footballeur brésilien.

Titres 

  : titre de deux films.
 Gaucho, un album du groupe Steely Dan paru en 1980.
 Télé Gaucho est un film français réalisé par Michel Leclerc et sorti en 2012.
Surnom